Il doppio dello Stockholm Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo ma Bopanna ha deciso di non prendere parte alla competizione così Qureshi partecipa con Jean-Julien Rojer. Qureshi e Rojer sono stati sconfitti in semifinale da Marcelo Melo e Bruno Soares che hanno sconfitto in finale Robert Lindstedt e Nenad Zimonjić per 64-7, 7-5, [10-6].

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (semifinale)

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (campioni)
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

Wildcard

  Brian Baker /  Andreas Siljeström (quarti di finale)

  Filip Bergevi /  Fred Simonsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2012
Stockholm Open 2012